Guaynabo (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Guaynabo (plaats), een plaats in de bovengenoemde gemeente